Ротунно () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ротунно, Джузеппе (1923—2021) — итальянский кинооператор.
 Ротунно, Эрнесто (?—?) — уругвайский шахматист, национальный мастер.